Сасан — мужское имя.

Известные носители 
 Сасан — основатель династии персидских правителей Сасанидов.
 Сасан — индо-скифский царь, правивший в I веке.